Polverara – comune italiano in Veneto
Polverara– frazione di Riccò del Golfo di Spezia in Liguria
Polverara – razza di pollo